Доналд Френк Чидл () је амерички глумац, рођен 29. новембра 1964. године у Канзас Ситију (Мисури).

Филмографија 

|-
| 1995. || Ђаво у плавој хаљини || -{Devil in a Blue Dress}- || Маус Александер || 
|-
| 1998. || Веома опасна романса || -{Out of Sight}- || Морис Милер || 
|-
| 2000. || Путеви дроге || -{Traffic}- || Монтел Гордон || 
|-
| 2001. || Играј своју игру || -{Ocean's Eleven}- || Башер Тар || 
|-
| 2001. || Шифра Сабљарка || -{Swordfish}- || агент Џ. Т. Робертс || 
|-
| 2001. || Гас до даске 2 || -{Rush Hour 2}- || Кени || непотписани камео
|-
| 2004. || Играј своју игру 2 || -{Ocean's Twelve}- || Башер Тар || 
|-
| 2004. || После сумрака || -{After the Sunset}- || Хенри Мур || 
|-
| 2004. || Хотел Руанда || -{Hotel Rwanda}- || Пол Русесабагина || 
|-
| 2004. || Фатална несрећа || -{Crash}- || детектив Грејам Вотерс || такође продуцент
|-
| 2007. || Играј своју игру 3 || -{Ocean's Thirteen}- || Башер Тар || 
|-
| 2010. || Ајронмен 2 || -{Iron Man 2}- || Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || 
|-
| 2013. || Ајронмен 3 || -{Iron Man 3}-|| Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || 
|-
| 2015. || Осветници: Ера Алтрона || -{Avengers: Age of Ultron}-|| Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || 
|-
| 2016. || Капетан Америка: Грађански рат ||-{Captain America: Civil War}- || Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || 
|-
| 2018. || Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}- || Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || 
|-
| 2019. || Капетан Марвел || -{Captain Marvel}- || Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина || камео
|- 
| 2019. || Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}- || Џејмс „Роуди” Роудс / Ратна машина ||
|- 
| 2021. || Свемирски баскет: Ново наслеђе || -{Space Jam: A New Legacy}-'' || Ал-Џи Ритам ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Афроамерички глумци
Добитници награде Греми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит